Кудрет Озерсай (; род. 16 декабря 1973 года, Ларнака) ― политический деятель Турецкой Республики Северного Кипра, дипломат, учёный-специалист в области международных отношений. Принимал участие в переговорах по урегулированию кипрского спора в период с 2002 по 2012 годы и в 2014 году. Был специальным представителем президента Северного Кипра в период с 2010 по 2012 годы и снова ― в 2014 году. Основал и возглавил движение «Топарланиуруз», является одним из основателей и нынешним лидером Народной партии.

Биография 
Родился в 1973 году в Ларнаке. Изучал международные отношения в Анкарском университете. В 2002 году защитил диссертацию на тему «Действительность кипрских договоров 1959–1960 годов в международном праве». 

Кудрет Озерсай начал участвовать в переговорах по урегулированию кипрского спора при президенте Рауфе Денкташе в 2002 году. Затем он был частью команды президента Мехмета Али Талата. Он был вновь назначен специальным представителем президента ТРСК Дервиша Эроглу 9 мая 2010 года. В мае 2012 года он основал движение «Топарланиуруз». Заявленной целью общественного движения была борьба с коррупцией в политике, повышение прозрачности в политическом процессе и бюрократическом аппарате. Эроглу не одобрил этот шаг и Озерсай ушёл в отставку со своего поста 8 июня 2012 года. Возглавляемое им движение критиковало правительство, политические партии и разные государственные учреждения, такие как Генеральный директорат полиции. 

8 февраля 2014 года Эроглу назначил Озерсая руководителем команды по переговорам. Однако после того, как Озерсай объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2015 года, Эроглу снял его с этого поста 8 октября 2014 года. 

Озерсай баллотировался на пост президента Северного Кипра на выборах 2015 года и занял третье место, таким образом выбыв из выборной гонки в первом туре. Тем не менее, он получил 21,3% голосов на выборах, в то время как все четыре ведущих кандидата получили от 20% до 30% голосов. Его доля в голосовании была расценена как неожиданный успех, особенно учитывая то, что его не поддерживала какая-либо политическая партия и на тот момент у него не было продолжительного опыта участия в публичной политике. 

6 января 2016 года Озерсай вместе с рядом своих соратников учредил Народную партию, оставив руководство движением Топарланиуруз. Он заявил, что целью партии является уничтожение старого политического порядка, основанного на коррупции.

Примечания 

 
Политики Турецкой Республики Северного Кипра
Дипломаты Турецкой Республики Северного Кипра
Министры иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра